Маршалэк () — польская фамилия.

Известные носители:
 Семья гонщиков на катерах:
 Маршалэк, Бернард
 Маршалэк, Вальдемар
 Маршалэк, Бартломей